Треугольная функция, треугольный импульс — специальная математическая функция, определяемая как кусочно-линейная в виде:

 

или через свёртку двух единичных прямоугольных функций:

Применения 
 Функция находит применение в обработке сигналов и радиосвязи, представляя собой идеализированный сигнал, являющийся составной частью более сложных реальных сигналов. Также применяется в широтно-импульсной модуляции для передачи и детектирования цифровых сигналов.
 Используется в спектральном анализе по ограниченной выборке данных как оконная функция, в этом случае её обычно называют «окном Бартлета».
 Подобные функции используются в методе конечных элементов, в качестве базиса первого порядка.

Свойства 
Преобразование Фурье треугольного импульса:

 

Эти результаты следуют из преобразования Фурье прямоугольной функции и свойства свёртки преобразований Фурье двух сигналов.

См. также 
 Прямоугольная функция
 Отображение тент

Примечания 

Импульсные сигналы
Кусочно-линейные функции